Золотая пальмовая ветвь за короткометражный фильм () — главная награда конкурса короткометражных (до 15 минут хронометража) фильмов Каннского кинофестиваля. Вручается жюри конкурса короткометражных фильмов (которое также работает на программе «Синефондасьон»).

Впервые была вручена в 1951 году, на четвёртом фестивале. Приз менял название вместе с главной наградой фестиваля — «Золотой пальмовой ветвью»: в 1951—1953 и 1964—1974 награда называлась «Гран-при» (в 1970 — просто «Приз», в 1971 — «Специальный приз»). В 1994 году лучшему фильму программы короткометражных лент был вручён «Первый приз жюри».

В разные годы приза удостаивались такие режиссёры, как Альбер Ламорис, Джим Джармуш и Джейн Кэмпион (впоследствии обладательница «Золотой пальмовой ветви» основного конкурса), мультипликаторы Рауль Сервэ и Гарри Бардин.

Помимо «Золотой пальмовой ветви», в конкурсе короткометражных лент иногда вручаются другие награды — «Приз жюри» и «Специальное упоминание».

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт Каннского кинофестиваля 

Каннский кинофестиваль